Julia Richter (actrice) (née en 1970), actrice allemande
Julia Richter (aviron) (née en 1988), rameuse d'aviron allemande